Voici la liste des planètes mineures numérotées de 25001 à 26000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

25001-25100

25101-25200

25201-25300

25301-25400

25401-25500

25501-25600

25601-25700

25701-25800

25801-25900

25901-26000 

25001-26000